Le tournoi de tennis de Marseille 2005 s'est déroulé du 7 au .

Faits marquants 
 Joachim Johansson remporte le tournoi en simple en battant Ivan Ljubičić en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Martin Damm et Radek Štěpánek s'imposent face à Mark Knowles et Daniel Nestor.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableaux officiels : simples — doubles 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Tennis en France en 2005
Tennis en février 2005